Хоисешти има више значења:

 Хоисешти (Јаши), насеље у округу Јаши у Румунији
 Хоисешти (Њамц), насеље у округу Њамц у Румунији